Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в сезоне 2015/2016 проходил с 21 по 23 января 2016 года в Коломне на катке конькобежного центра «Коломна».

Результаты

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

10 000 м

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м 

 TR — рекорд катка;
 SB — лучший результат в сезоне;
 PB — личный рекорд;
 DQ — дисквалификация;
 DNS — не вышел на старт;
 NC — не классифицировался.

Ссылки 
 Результаты на Speedskating.News

Примечания 

Чемпионаты России по конькобежному спорту
2016 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2016 году
2016 год в Московской области
Спортивные соревнования в Коломне
Январь 2016 года